Caseolus — род небольших наземных лёгочных улиток из семейства Geomitridae.

Название рода Caseolus означает «маленький сыр» из-за формы её раковины.

Классификация 
На декабрь 2018 года в род включают 13 видов:
 
 
 
 
 
 
 
 †

Примечания

Ссылки 
 Caseolus

Geomitridae
Роды моллюсков